MIAT (museum), museum over industrie arbeid en textiel te Gent
 MIAT Mongolian Airlines, een Aziatische luchtvaartmaatschappij